Slovo bazén označuje umělou vodní nádrž pro lidské účely. Další významy jsou uvedeny níže:

Film a televize 
 Bazén (film, 1969) – italsko-francouzské drama z roku 1969
 Bazén (film, 2001) – česko-německý hororový film z roku 2001
 Bazén (film, 2003) – britsko-francouzský dramatický film z roku 2003
 Bazén (seriál) – český rodinný televizní seriál z roku 2005

Hudba 
 Swimming Pool (album) – poslední album Ala Jonese z roku 1998